Teleonce puede hacer referencia a:

 Teleonce, canal de televisión argentino en emisión desde 1964 hasta 1974; luego en 1976 hasta 1979, actualmente como Telefe.
 Teleonce, canal de televisión chileno en emisión desde  1980 hasta 1983, actualmente como Chilevisión.
 Teleonce, canal de televisión guatemalteco.
 Teleonce, desaparecido canal de televisión puertorriqueño.
 Teleonce noticias, noticiario chileno emitido por Teleonce desde 1979 hasta 1982.
 Teleonce al despertar, programa matutino chileno emitido por Teleonce, después por Universidad de Chile Televisión, desde 1980 hasta 1990.